S62, S 62 oder S-62 steht für:
 S62 Falke, ein Schnellboot der Deutschen Bundesmarine
 Sikorsky S-62, ein Amphibienhubschrauber des US-amerikanischen Hubschrauberherstellers Sikorsky

Abkürzung